Die Leichtathletik-Afrikameisterschaften (, ) sind Wettkämpfe, die seit 1979 vom afrikanischen Kontinentalverband Confédération Africaine d’Athlétisme durchgeführt werden, um Afrikameister in einzelnen Leichtathletikdisziplinen zu ermitteln.

Nachdem der Austragungsrhythmus zunächst unregelmäßig war, werden die Afrikameisterschaften seit 1996 immer in den geraden Kalenderjahren ausgetragen.

Übersicht

Meisterschaftsrekorde

Männer

Frauen

Ewiger Medaillenspiegel 
Insgesamt wurden bei Leichtathletik-Afrikameisterschaften 368 Gold-, 382 Silber- und 339 Bronzemedaillen von Athleten aus 45 Länder gewonnen. (Stand: nach den Leichtathletik-Afrikameisterschaften 2018).

Weblinks 
 Offizielle Webseite (französische Version)
 Offizielle Webseite (englische Version)

Einzelnachweise 

 
Erstveranstaltung 1979